Ataa steht für folgende geografischen Objekte:

 Ataa, Ort im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ataa, Ort im Distrikt Ilulissat, Grönland, siehe Ataartaa

ATAA steht als Abkürzung für:
 Analyse von Tätigkeitsstrukturen und zur vorausschauenden Arbeitsgestaltung bei Automatisierung, siehe Anforderungsermittlung #Instrument zur Analyse von Tätigkeitsstrukturen und zur vorausschauenden Arbeitsgestaltung bei Automatisierung (ATAA)
 Association des traducteurs/adaptateurs de l'audiovisuel, ein Französischer Verband für Synchronsprecher und Übersetzter in Film und Fernsehen

Abkürzung